Tatev puede referirse a:

 Tatev (Տաթև), localidad y comunidad rural en el marz de Syunik, Armenia, donde se encuentra el monasterio de Tatev;  
 Monasterio de Tatev (Տաթևի վանք), de la Iglesia apostólica armenia situado en las cercanías de Tatev, Patrimonio de la Humanidad; 
 Alas de Tatev (Տաթևի թևեր, Tatevi tever), teleférico de 5752 m entre Halidzor y el monasterio de Tatev; 
 Central hidroeléctrica de Tatev, en el río Vorotan, cerca de la localidad de Tatev; o
 Tatev Abrahamyan, ajedrecista norteamericana nacida en Ereván, Armenia.